Francja:
 Neuville – gmina w departamencie Corrèze
 Neuville – gmina w departamencie Puy-de-Dôme
 Neuville-au-Bois – gmina
 Neuville-au-Cornet – gmina
 Neuville-au-Plain – gmina
 Neuville-aux-Bois
 Neuville-Bosc – gmina
 Neuville-Bourjonval – gmina
 Neuville-Coppegueule – gmina
 Neuville-Day – gmina
 Neuville-de-Poitou – gmina
 Neuville-en-Avesnois – gmina
 Neuville-en-Beaumont – gmina
 Neuville-en-Ferrain – gmina
 Neuville-en-Hez – gmina
 Neuville-en-Verdunois – gmina
 Neuville-Ferrières – gmina
 Neuville-les-Dames – gmina
 Neuville-lès-Decize – gmina
 Neuville-lès-Lœuilly – gmina
 Neuville-lès-This – gmina
 Neuville-lès-Vaucouleurs – gmina
 Neuville-lez-Beaulieu – gmina
 Neuville-près-Sées – miejscowość
 Neuville-Saint-Amand – gmina
 Neuville-Saint-Rémy – gmina
 Neuville-Saint-Vaast – gmina
 Neuville-sous-Montreuil – gmina
 Neuville-sur-Ailette – gmina
 Neuville-sur-Ain – gmina
 Neuville-sur-Authou – gmina
 Neuville-sur-Brenne – gmina
 Neuville-sur-Escaut – gmina
 Neuville-sur-Essonne – gmina
 Neuville-sur-Margival – gmina
 Neuville-sur-Oise – gmina
 Neuville-sur-Ornain – gmina
 Neuville-sur-Saône – gmina
 Neuville-sur-Sarthe – gmina
 Neuville-sur-Seine – gmina
 Neuville-sur-Touques – gmina
 Neuville-sur-Vannes – gmina
 Neuville-Vitasse – gmina

Osoby:
 Alphonse de Neuville – francuski malarz
 Jérôme Neuville – francuski kolarz
 Oliver Neuville – niemiecki piłkarz
 Thierry Neuville – belgijski kierowca rajdowy

Inne:
 Neuville-sur-Saône: Débarquement du congrès des photographes à Lyon – francuski film

Zobacz też:
 Andouillé-Neuville
 Arzillières-Neuville
 Bailleul-Neuville
 Gare d’Albigny – Neuville
 Grez-Neuville
 Laneuveville
 Laneuville
 La Neuveville
 La Neuville
 La Roche-Neuville
 La Villeneuve
 Mousseaux-Neuville
 Saint-Gilles-de-la-Neuville
 Saint-Jean-de-la-Neuville